Чукотка је термин који може да се односи на:

 Чукотка, или званично Чукотски аутономни округ — административна јединица Руске Федерације;
 Чукотско полуострво — полуострво на крајњем истоку Русије;
 2509 Чукотка — астероид.